Leonardo může být:

jméno
 Leonardo DiCaprio (* 1974), americký herec a producent
 Leonardo Fibonacci (kolem 1170 – kolem 1250), italský matematik
 Leonardo Leo (1694–1744), italský hudební skladatel
 Leonardo Mayer (* 1987), argentinský tenista
 Leonardo Nascimento de Araújo (* 1969), běžně zvaný pouze Leonardo, brazilský fotbalový trenér a bývalý fotbalista
 Leonardo Sandri (* 1943), argentinský kardinál
 Leonardo Fabricio Soares da Costa (* 1986), brazilský fotbalista
 Leonardo da Vinci (1452–1519), italský renesanční vědec a umělec
 Leonardo Vinci (kolem 1690–1730). italský hudební skladatel
 Leonardo, postava z komiksů a seriálů Želvy Ninja
 Leonardo da Quirm, postava ze Zeměplochy

místo
 Leonardo (New Jersey) v USA
 San Leonardo v Itálii
 San Leonardo (Nueva Ecija) na Filipínách

ostatní
 Leonardo (modul ISS)
 Český rozhlas Leonardo
 Leonardo (CRM systém)
 Leonardo S.p.A., italský průmyslový konglomerát
Leonardo Helicopters, jeho vrtulníková divize, dříve AgustaWestland